Galleria d’Arte moderna (ital. für Galerie für Moderne Kunst) ist der Name folgender Museen in Italien:

 Galleria d’arte moderna di Bologna
 Galleria d’Arte Moderna (Florenz)
 Galleria d’Arte Moderna (Genua)
 Galleria d’Arte Moderna (Mailand)
 Galleria d’Arte Moderna (Palermo) 
 Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rom
 Galleria civica d’Arte Moderna e contemporanea (Turin) (auch GAM Turin)
 Galleria d’arte moderna di Udine
 Galleria d’arte moderna e contemporanea Lorenzo Viani, Viareggio

Siehe auch:
 Museo d’Arte Moderna di Bologna